Peer může být:

 peer (titul) – britský šlechtický titul pro členy Sněmovny lordů v britském parlamentu
 peer-to-peer – typ architektury počítačových sítí
 peer review – proces hodnocení autorovy vědecké práce, výzkumu nebo myšlenky nezávislými experty 

příjmení osob
 Šachar Peer – izraelská tenistka

v kultuře
 Peer Gynt – veršované drama Henrika Ibsena z roku 1867
 Peer Gynt (suita) – symfonická suita Edvarda Griega na motivy dramatu Peer Gynt

Související články 
 per